El Cerro steht für:
 El Cerro, historischer Name von Cerro (Havanna), Stadtbezirk von Havanna, Kuba
 El Cerro (New Mexico), Census-designated Place im Valencia County, New Mexico, Vereinigte Staaten
 El Cerro (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 El Cerro de Andévalo, Gemeinde in der Provinz Huelva, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 El Cerro, Ortsteil der Gemeinde Rasines, Autonome Gemeinschaft Kantabrien, Spanien
 El Cerro del Águila, Stadtteil von Sevilla, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien

Siehe auch:
 Cerro